Assunçãoense – abitanti di Assunção (Brasile)
Assunçãoense – abitanti di Assunção do Piauí